RP–1 (Rocket Propellant-1 vagy Refined Petroleum-1), folyékony rakétahajtóanyag, finomított kerozin
 RP–1 (РП–1), a szovjet BICS–11 kísérleti vitorlázó repülőgép egyik elnevezése
 Mitsubishi RP–1, japán kísérleti helikopter
 Rensselaer RP–1, amerikai vitorlázó repülő